Підприємство «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області (Підприємство «НМЦ» профспілок) — один із провідних навчальних закладів в структурі Федерації профспілок України, з 2008 року — базовий центр для проведення профспілкових навчальних заходів всеукраїнського значення.

На базі Навчально-методичному центрі проводяться семінари, конференції всеукраїнських та міжнародних профспілкових і громадських організацій, бізнес-структур, органів державної влади усіх рівнів. В Центрі розробляються і впроваджуються нові тематики семінарів і тренінгів, створюється методична література, готуються профспілкові викладачі, працюють безкоштовні «гарячі» телефонні консультаційні лінії для членів профспілок.

Напрямки навчальної діяльності 
 навчання профспілкових кадрів і активу
 навчання молодіжного профактиву
 навчання з гендерних питань
 навчання з охорони праці
 навчання відповідальних за кадрову роботу
 навчання бухгалтерів
 організація конференцій, круглих столів, фахових дискусій

Характеристика діяльності 

Основні напрямки роботи Підприємства «НМЦ» профспілок визначаються рішеннями Ради, Президії і навчально-методичної ради по навчанню профспілкових кадрів і активу Федерації профорганізацій області і спрямована на розвиток знань, умінь та навичок роботи у профспілкових кадрів і активістиву, підвищення їх компетентності та професіоналізму.

Підприємство «НМЦ» профспілок організовує навчання членів Президії Федерації профорганізацій області, обласних і районних галузевих профспілок, проводить семінари в збірних групах, круглі столи, конференції. Спільно з партнерами — Департаментом соціального захисту населення Чернігівської облдержадмінстрації та Федерацією профорганізацій області проводяться семінари в містах і районах області з питань трудового законодавства і колдоговірної роботи.

В Центрі впроваджені системні методи підвищення кваліфікації профактиву, зокрема через 24 та 36-годинні програми навчання, а також модульні семінари.

Враховуючи специфіку Чернігівської області (велика територія і малочисельні профспілкові організації) в 2009—2010 навчальному році на базі Борзнянської та Козелецької районних громадських рад по координації діяльності профорганізацій були створені перші школи профспілкового активу для проведення навчання безпосередньо на місцях. Кожного року подібні школи діють в різних районах. Щомісячно спеціалісти Федерації профорганізацій області, місцеві фахівці та найкращі профспілкові тренери Центру проводять навчання з використанням сучасних методик безпосередньо на місцях.

У 2009/2010 навчальному році, спільно з обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки, були відкриті школи для студентського профактиву на базі декількох вищих навчальних закладів області. Мета навчання — надати практичні поради профгрупоргам та профактиву, розвинути особистісні, в тому числі лідерські якості, відповідальність за роботу студентської профспілкової організації.

Підприємство «НМЦ» профспілок спільно з Федерацією профорганізацій області регулярно проводять засідання круглих столів, науково-практичні конференції та фахові дискусії для обговорення і пошуку рішень нагальних проблем профспілкового руху і суспільства в цілому.

Викладацький склад Навчально-методичного центру профспілок складається зі співробітників Центру, фахівців Федерації профорганізацій області, керівників, спеціалістів владних структур та роботодавців, науковців, журналістів та представників громадських організацій. 6 років поспіль викладачі Підприємства «НМЦ» профспілок визнаються переможцями Всеукраїнського огляду-конкурсу начальних закладів Федерації профспілок України у відповідній номінації.

У 2015 році відбулася реорганізація навчального відділу Підприємства і на його базі було створено Центр освіти дорослих «Перспектива». Новостворена структура буде охоплювати своєю діяльністю не лише профспілкову сферу, але й сприятиме реалізації права широких верств населення на неперервне навчання упродовж всього життя.

Міжнародна співпраця 

Центр підтримує зв'язки та обмінється досвідом з навчальними закладами профспілок Данії, Франції, Італії, Молдови, Білорусі,.
На базі Чернігівського «Навчально-методичного центру» профспілок регулярно проводяться семінари за участю глобальних профспілкових федерацій — BWI, ICEM, IMF, ITF, IUF, UNIB.
Вже багато років Центр тісно співпрацює з викладачем Об'єднаної Федерації Данських Різноробів «3F» Пером Айзенрайом. В рамках цього партнерства проведено низку семінарів для профспілкових лідерів членських організацій Федерації профспілок України та Федерації профорганізацій області. Постійними партнерами Центру в організації навчальних заходів є Корпус миру США в Україні та Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

За участю Алана З. Скурбаті, радника ООН з питань прав людини, доктора наук з міжнародних прав людини проводились тренінги присвячені протидії насильству у суспільстві (Проект Фонду сприяння демократії посольства США в Україні «Досягнення гендерної рівності шляхом впровадження інноваційно-тренінгової методології»).
П «НМЦ» профспілок у співпраці з Чернігівською обласною організацією Спілки жінок України реалізовував регіональні проекти за програмою Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні: «Трудові права — соціальні можливості» та «Колдоговір — інструмент колективного захисту прав працюючих».

Історія 
1965 — Чернігівська обласна рада профспілок прийняла рішення про створення обласних профспілкових курсів на базі пристосованих приміщень облпрофради, а також в розташованих неподалік приміщеннях товариства «Знання», клубу працівників торгівлі та будинку культури будівельників

1965-1986 — Профкурси очолював Чуєнко Віктор Тихонович

1984 — За ініціативою голови облпрофради Сильченка Василя Олексійовича та за підтримки першого секретаря обкому партії Палажченка Леоніда Івановича президія облпрофради прийняла рішення про будівництво приміщення профспілкових курсів на 150 осіб

1986 — Розпочалося будівництво профкурсів

1987 — 30 грудня 1987 р. був підписаний державний акт про закінчення будівництва та введення в експлуатацію будівлі «обласних профспілкових курсів». Розпочалася нова сторінка в історії Центру. Під керівництвом директора Тимошик Нонни Іванівни проводилась цілеспрямована робота по розбудові матеріально-технічної бази курсів, підвищенню ефективності системи профспілкового навчання.

1988-1990 — В новому приміщенні профспілкових курсів щорічно навчалося близько 10 тисяч профспілкових лідерів. Навчання фінансувалося з бюджету обласної ради профспілок. Штат курсів налічував 64 особи.

1991 — Припинилось фінансування профспілкового навчання за рахунок профспілкових бюджетів. Період «виживання», згортання роботи, скорочення персоналу, передачі приміщень навчального центру в оренду. Чисельність персоналу скоротилася до 29 осіб.

Навчальний заклад отримав нову назву — Навчально-методичний центр Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

1992-1995 — За підтримки Федерації профспілкових організацій Чернігівської області на базі навчального центру розвивався новостворений вищий навчальний заклад — Інститут регіональної економіки (зараз — Чернігівський державний інститут економіки і управління)

1993 — В Центрі провчилося близько 1000 профспілкових активістів

Директором УМЦ профспілок була призначена колишній секретар обласної ради профспілок Дорожкіна Ірина Василівна, яка працює на цій посаді досі.

В складі навчального відділу було створено «Центр соціальної адаптації населення», спеціалісти якого займалися організацією навчання різних категорій населення на платній основі

1994 — З березня на базі навчального центру почав працювати Клуб ділової жінки

1997 — В складі навчального центру розпочала роботу Чернігівська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, яку очолила Дорожкіна Ірина Василівна

На базі Центру створено Чернігівську Філію Перших Київських державних курсів іноземних мов, яка на сьогодні є провідним навчальним закладом по вивченню іноземних мов в області

1998 — За підтримки працівників та активної участі директора Навчально-методичного центру профспілок Дорожкіної Ірини Василівни створено кредитну спілку «Чернігівська», яка успішно працює досі.

В УМЦ профспілок розпочато підготовку власних професійних тренерів, в навчання яких вкладаються значні кошти

2001 — Була започаткована співпраця з територіальним управлінням Держгірпромнагляду та виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з нещасних випадків та профзахворювань України в Чернігівській області щодо проведення навчання з охорони праці в районах і містах області, що триває по цей день

2003 — Центр отримав свою сучасну назву Підприємство «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

2004 — Запроваджено системне навчання спеціалістів кадрових служб підприємств, установ, організацій області, яке проводиться по сьогодні

2007 — Центр отримав І місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі Федерації профспілок України на «Найкращий навчальний заклад профспілок»

2008 — Федерація профспілок України визначила Чернігівський НМЦ базовим у проведенні профспілкових навчальних заходів всеукраїнського значення

2009 — Центр отримав І місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі Федерації профспілок України на «Найкращий навчальний заклад профспілок»
Успішно запроваджено нову форму навчання в районах і містах області — «Школа профспілкового активу»

2010 — Федерація профспілок України відзначила НМЦ профспілок за досягнення в розвитку системи профспілкового навчання

2011 — Центр отримав І місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі Федерації профспілок України на «Найкращий навчальний заклад профспілок»

2012 — Протягом року за участю Навчально-методичного центру профспілок та обласних організацій галузевих профспілок навчанням охоплено близько 4,7 тис. профспілкових лідерів та активістів. Окрім того, на базі Центру пройшли навчання 8 тис. осіб, представників громадських організацій, суб'єктів господарювання, органів державної влади

2013-2014 — Вперше в Україні Центр впровадив модульне навчання за напрямками «Школа профспілкового блогера», «Школа профспілкового переговірника» та «Школа профспілкового органайзера»

2015 — На базі Центру проходить перший захід дансько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизацію в Україні».

2018 — Проведено масове навчання страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування України на базі НМЦ профспілок

2019 — Центр отримав перемоги у Всеукраїнському огляді-конкурсі навчальних закладів профспілок (номінації — «Краща організація профспілкового навчання» та «Кращий профспілковий викладач (тренер)» (Володимир Ковальчук та Віталій Копиш)).

2019 — Всеукраїнський молодіжний форум «Профспілкова молодь: твори своє майбутнє» вперше проведено в Чернігові

Конфлікт з прокуратурою 
Починаючи з листопада 2011 року Федерація профспілкових організацій Чернігівської області знаходиться в судовому конфлікті з державою щодо права власності на будівлю Навчально-методичного центру профспілок. В 2017 році Господарський суд Чернігівської області відмовив Фонду державного майна України у позові щодо виселення Підприємства «НМЦ» профспілок з приміщення Центру.

База 
Навчально-методичний центр профспілок — це єдиний освітній комплекс, що складається з 8 навчальних аудиторій (в тому числі кабінету охорони праці), актової зали, готелю та кафе..

Посилання 

Профспілкові організації України
Заклади підвищення кваліфікації та перепідготовки
Готелі Чернігова
Бобровиця (Чернігів)